La route nationale 640 peut désigner :
 Route nationale 640 en France
 Route nationale 640 en Italie

Voir aussi